Gyulai Pál (1550 körül–1592) erdélyi magyar humanista, történetíró, alkancellár
 Gyulai Pál (1826–1909) irodalomtörténész, költő, író
 Gyulai Pál (1936–2007) romániai magyar történész, muzeográfus